Xocotla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Xocotla, Coscomatepec, ort, 
 Xocotla, Tihuatlán, ort, 
 Xocotla, Altotonga, ort, 
 Xocotla, Tlalnelhuayocan, ort, 
 Xocotla, Zoquitlán, ort, 
 Xocotla, Coyomeapan, ort, 
 Xocotla, Huatusco, ort,